Longin le Centurion est le nom traditionnel que la tradition chrétienne donne au soldat romain qui a percé de sa lance le côté droit du Christ.
 Longin est un philosophe et rhéteur grec (). 
 Le pseudo-Longin est l'auteur d'un traité de rhétorique longtemps attribué au précédent.
 Longin est évêque des Nubiens, attesté entre 569 et 580.
Longin est exarque d'Italie de 569 à 572.

Voir aussi